Dr. Phlox: personatge de la sèrie Star Trek
 Flox (Phlox) gènere de plantes amb flors sovint ornamentals